Идриз Бата (; 28 марта 1992 года, Гирокастра) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника. Выступает за румынский клуб УТА.

Клубная карьера 
Идриз Бата — воспитанник тиранского клуба «Партизани». В начале августа 2012 года он стал игроком «Бесы». 25 августа 2012 года Бата дебютировал за команду в албанской Суперлиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Лачи». 9 марта 2013 года он забил свой первый гол на высшем уровне, принеся в добавленное время своей команде домашнюю победу над «Тираной». Вторую половину сезона 2013/14 Бата на правах аренды отыграл за команду албанской Суперлиги «Теута». Летом 2014 год он перешёл в родной «Партизани».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Албании
Игроки ФК «Беса» Кавая
Игроки ФК «Теута»
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «УТА» Арад